Frank Wright  peut désigner :
 Frank Lloyd Wright (1867-1959), architecte et concepteur américain ;
 Frank Wright (1878-), tireur sportif américain ;
 Frank Wright (1935-1990), musicien de free jazz américain ;
 Frankie Wright (1985-), athlète américain.